Baloise Belgium Tour 2021 – 90. edycja wyścigu kolarskiego Baloise Belgium Tour, która odbyła się w dniach od 9 do 13 czerwca 2021 na liczącej ponad 692 kilometry trasie z Beveren do Beringen. Wyścig kategorii 2.Pro był częścią UCI ProSeries 2021.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii